Zinsnock ist der Name zweier Berge in Südtirol:

 Zinsnock (Rieserfernergruppe), 2528 m 
 Zinsnock (Zillertaler Alpen), 2429 m